Maria Scutti, athlète paralympique italienne.
 , écrivaine américaine.

Autre 
 UY Scuti, une étoile supergéante rouge de la constellation de l'Écu de Sobieski.